

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Darryl Sittler, (1950- ), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Esther Sittler, (1952- ), femme politique française ;
 Ryan Sittler, (1974- ), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Walter Sittler, (1952- ), acteur allemand ;

Homonymie de patronyme